Kuqi ist der Familienname folgender Personen:

 Njazi Kuqi (* 1983), finnischer Fußballspieler
 Shefki Kuqi (* 1976), finnischer Fußballspieler
 Taulant Kuqi (* 1985), albanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kuki (Begriffsklärung)
 Kucki